Маракана ()

 Маракана (район) — район міста Ріо-де-Жанейро
 Маракана (стадіон) — стадіон в районі Маракана, один з найбільших у світі
 Маракана (станція метро) — станція метро Ріо-де-Жанейро
 Проспект Маракана — проспект в районі Маракана
 Маракана (річка) — річка в Ріо-де-Жанейро, в районах Маракана і Тіжука
 Маракана (Пара) — місто в штаті Пара
 Маракана (футбольний клуб) — футбольний клуб в місті Мараканау, штат Сеара
 Стадіон Црвена звезда — стадіон в Белграді, відомий як Маракана
 Маракана (Primolius) — рід папуг